Софрониха — название нескольких населённых пунктов:
 Софрониха — посёлок в Весьегонском районе Тверской области.
 Софрониха — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.